Wisent steht für:
 Wisent, Rinderart
 Wisent (Wappentier)
 Schloss Wisent in Niederösterreich 
 Bergepanzer Wisent, siehe Bergepanzer 2
 Rheinmetall Wisent, militärisches Radfahrzeug (Geschütztes Führungs- und Funktionsfahrzeug (GFF)) des Herstellers Rheinmetall
 Wisent Jeansmarke, DDR-Produkt

Siehe auch:

 Roter Wisent
 Wiesent